Сре́тенский тупи́к — переулок в Центральном административном округе города Москвы на территории Красносельского района. Один из так называемых Сретенских переулков. Проходит от улицы Сретенки до Ананьевского переулка.

Описание 
Сретенский тупик проходит от улицы Сретенки (между домами № 32 и № 34) до Ананьевского переулка, идёт с запада на восток почти параллельно Сретенскому бульвару и Садовому кольцу. Получил название в XIX веке по улице Сретенке, к которой примыкает. Несмотря на исторически устоявшееся название, тупиком не является.

История 

Тупик возник в XVII веке, когда при царе Алексее Михайловиче здесь были поселены стрельцы. Тупик упирался в «артиллерийский двор, где большой пруд окружали несколько деревянных строений, в которых помещались канцелярия, правление, амбары, лазарет и прочие учреждения». С севера к тупику примыкала территория церкви Священномученика Панкратия, построенная стрельцами в 1700 году. В середине XIX века назывался Тупым переулком, а на месте артиллерийского двора находился большой участок И. С. Ананова, через который в 1887 году проложили Ананьевский переулок. Современное название получил в конце XIX века по улице Сретенка, к которой примыкает, но в начале XX века также использовалось название Малый Сретенский переулок. В 1929 году церковь Священномученика Панкратия разрушили и на её месте построили несколько типовых домов (Ананьевский переулок, дом № 5 с корпусами), торцы которых стали выходить в тупик.

Транспорт 

 Станция метро «Сухаревская».
 Автомобильное движение одностороннее от Ананьевского переулка к Сретенке.
 Общественный транспорт по переулку не ходит.

Примечания